Dog Island ist der Name folgender Inseln:

 Dog Island (Amerikanische Jungferninseln)
 Dog Island (Anguilla)
 Dog Island (Antarktika)
 Dog Island (Gambia)
 Dog Island (Southland) in der Foveaux Strait, Neuseeland
 Dog Island, früherer Name von Puka-Puka (Tuamotu-Inseln), Tuamotu-Archipel

in den Vereinigten Staaten:
 Dog Island (Connecticut)
 Dog Island (Baker County, Florida)
 Dog Island (Citrus County, Florida)
 Dog Island (Franklin County, Florida)
 Dog Island (Hendry County, Florida)
 Dog Island (Levy County, Florida)
 Dog Island (Georgia)
 Dog Island (Illinois)
 Dog Island (Kentucky)
 Dog Island (St. Martin Parish, Louisiana)
 Dog Island (Vermilion Parish, Louisiana)
 Dog Island (Hancock County, Maine)
 Dog Island (Washington County, Maine)
 Dog Island (Michigan)
 Dog Island (Minnesota)
 Dog Island (Mississippi)
 Dog Island (New Jersey)
 Dog Island (Herkimer County, New York)
 Dog Island (St. Lawrence County, New York)
 Dog Island (Texas)
 Dog Island (Virginia)

Siehe auch:
 Dog Islands, Inselgruppe im Archipel der Britischen Jungferninseln